Kudrjawski () bzw. Kudriaffsky (historische Transkriptionsvariante) ist ein er Familienname und der Name von

 Dmitri Nikolajewitsch Kudrjawski (1867–1920), russischer Indologe, Sprach- und Religionswissenschaftler
 Johann von Kudriaffsky (1782–1840), österreichischer Ingenieur russischer Abstammung
 Ludwig von Kudriaffsky (1805–1894), österreichischer General, Marineoffizier und Diplomat